Amerikai Egyesült Államok
 Hartford, település Connecticut államában
 Hartford, település Kentucky államában
 Hartford, település Vermont államában
 Hartford, település Wisconsin államában